Gehm ist der Familienname folgender Personen:
 Franziska Gehm (* 1974), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Ludwig Gehm (1905–2002), deutscher sozialdemokratischer Widerstandskämpfer in der Zeit des Nationalsozialismus und Überlebender des KZ Buchenwald
 Peter Gehm  (* 1970) deutscher Rennreiter, Weltmeister und 5-maliger deutscher Meister der Amateure

GEHM steht für:
 Helipuerto de Melilla (ICAO-Code), spanischer Hubschrauberlandeplatz

Abkürzung